Název Wicko má více míst:

 sídlo
 Wicko (okres Lębork), vesnice v Pomořském vojvodství v Polsku
 Wicko (okres Kamień), vesnice v okrese Kamień v Západopomořanském vojvodství v Polsku
Wicko Morskie, vesnice u pobřeží Baltského moře v Západopomořanském vojvodství v Polsku
 správní oblast
 Gmina Wicko, gmina v Pomořském vojvodství v Polsku
vodní plocha
 Wicko (jezero), jezero u pobřeží Baltského moře v Západopomořanském vojvodství v Polsku
 Wicko Małe, vodní plocha u Międzyzdroje v okrese Kamień v Západopomořanském vojvodství v Polsku
 Wicko Wielkie, vodní plocha u Svinoústí v okrese Svinoústí v Západopomořanském vojvodství v Polsku

Související články 

 Wick (rozcestník)